Hinton ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hinton (* 1942), englischer Fußballspieler und -trainer
 Arlandis Hinton (* 1975), US-amerikanischer Rapper, siehe B. G. Knocc Out
 Charles Howard Hinton (1853–1907), britischer Mathematiker
 Chris Hinton (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler
 Christopher Hinton, Baron Hinton of Bankside (1901–1983), britischer Nuklearenergie-Ingenieur und Mitglied des House of Lords
 Christopher Hinton (* 1952), kanadischer Regisseur, Drehbuchautor und Animator
 Craig Hinton (1964–2006), englischer Autor
 Eddie Hinton (1944–1995), US-amerikanischer Songwriter und Sessionmusiker
 Gary Hinton (* 1956), US-amerikanischer Boxer im Halbweltergewicht
 Geoffrey Hinton (* 1947), britischer Wissenschaftler
 Howard Hinton (1912–1977), Entomologe
 Jerrika Hinton (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Joan Hinton (1921–2010), US-amerikanische Kernphysikerin und Maoistin
 Joe Hinton (1929–1968), US-amerikanischer Soul- und Rhythm-and-Blues-
 Les Hinton (* 1944), britisch-US-amerikanischer Journalist und Manager
 Martin Hinton (1883–1961), britischer Zoologe und Geologe
 Marvin Hinton (* 1940), englischer Fußballspieler
 Milton Hinton (1910–2000), US-amerikanischer Musiker
 Sam Hinton (1917–2009), US-amerikanischer Folksänger und Meeresbiologe
 Susan E. Hinton (* 1948), US-amerikanische Schriftstellerin
 William H. Hinton (1919–2004), US-amerikanischer Agronom und Schriftsteller

Orte im Vereinigten Königreich:
 Hinton (South Gloucestershire)
 Hinton (Oxfordshire)
 Hinton St. Mary in Dorset
 Hinton Charterhouse in Somerset
 Cherry Hinton in Cambridgeshire

in Kanada:
 Hinton (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Hinton (Alabama)
 Hinton (Georgia)
 Hinton (Illinois), im Shelby County
 Hinton (Iowa)
 Hinton (Kalifornien)
 Hinton (Kentucky)
 Hinton (Missouri)
 Hinton (Ohio)
 Hinton (Oklahoma)
 Hinton (Virginia)
 Hinton (West Virginia)
 Hinton Hills (Kentucky)
 Hinton Township in Michigan

Siehe auch:
 Hinton-Gletscher, Gletscher im Australischen Antarktis-Territorium
 Hinten